Владимир Григорьевич Фирсов (29.02.1932 — 01.01.2002) — российский учёный, доктор химических наук, основатель нового направления в радиохимии — химии мюония. Соавтор двух научных открытий.

Окончил химический факультет МГУ (1954).

Получил направление в Теплотехническую лабораторию, реорганизованную позже в ИТЭФ — Институт теоретической экспериментальной физики, где и работал всю последующую жизнь, с 1972 по 1998 г. начальник лаборатории физической химии. Последняя должность — главный научный сотрудник ИТЭФ.

В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию «Механизм окислительных радиолитических реакций на основе приближенной модели радиолиза и 1½ — закономерностей» (руководитель Б. В. Эршлер).

В 1965 г. стал соавтором научного открытия «Явление существования мюония в конденсированных средах». Его формула:
 «Экспериментально установлено неизвестное ранее явление существования атомарного мюония, впервые наблюдавшегося в конденсированных химически инертных средах по ларморовой прецессии системы спинов его триплетного состояния в поперечном магнитном поле». Авторы: М. Я. Балац, Л. И. Бабаев, Г. Г. Мясищева, Ю. В. Обухов, В. Г. Фирсов, В. С. Роганов. Номер и дата приоритета: № 161 от 3 ноября 1965 г.

В 1965 г. первый в мировой науке предложил и обосновал идею использования параметров деполяризации положительных мюонов в конденсированных средах для определения скоростей химических реакций водородоподобных атомов.

В 1969 г. стал соавтором ещё одного научного открытия «Свойство одноэлектронных атомов в кристаллических полупроводниках быть глубокими донорами». Формула:
 «Экспериментально установлено неизвестное ранее свойство одноэлектронных атомов, внедренных в кристаллическую решетку полупроводника, быть глубокими донорами, проявляющееся в существенном уменьшении размеров области локализации принадлежащего им электрона по сравнению с аналогичной характеристикой для мелких водородоподобных донорных центров». Авторы: Е. В. Минайчев, Г. Г. Мясищева, Ю. В. Обухов, Г. И. Савельев, В. Г. Фирсов, Д. Г. Андрианов, В. И. Фистуль, В. С. Роганов. Номер и дата приоритета: № 259 от 12 декабря 1969 г.

В 1970 г. защитил докторскую диссертацию:
 Исследования химии мюония : диссертация … доктора химических наук : 02.00.00 / В. Г. Фирсов. — Москва, 1969. — 259 с. : ил.

Автор более 100 научных работ. Некоторые публикации:
 Гольданский В. И., Фирсов В. Г., Химия новых атомов, «Успехи химии», 1971, т. 40, в. 8.
 Фирсов В. Г., Бяков В. М. «О химических реакциях мюония. Метод определения абсолютных констант скоростей и других параметров реакций» ЖТЭФ 47 (9) 1074 (1964)
 Мясищева Г. Г., Обухов Ю. В., Роганов В. С., Фирсов В. Г. «Химия мюония I. Исследование температурной зависимости химических взаимодействий мюония» Хим. выс.энерг. 1 387 (1967)

Источники 
 http://www.itep.ru/upload/iblock/bf3/rper024.pdf
 https://ufn.ru/ru/articles/2002/4/k/
 "Памяти Владимира Григорьевича Фирсова" УФН 172 491–492 (2002)

Выпускники химического факультета МГУ